Граф Влади́мир Влади́мирович Му́син-Пу́шкин ( — 12 октября 1923) — русский общественный деятель и политик, член IV Государственной думы от Московской губернии. Товарищ Главноуправляющего землеустройством и земледелием.

Биография 
Родился  года в Москве. Происходил из старинного дворянского рода Московской губернии. Был землевладельцем Рузского уезда (родовое имение в 213 десятин и приобретённое имение в 260 десятин). Родители: граф Владимир Иванович Мусин-Пушкин (1830—1886) и Варвара Алексеевна, урожд. Шереметева (1832—1885) — дочь декабриста Алексея Васильевича Шереметева. После смерти родителей воспитывался в семье тётки Н. А. Шереметевой, урождённой Столыпиной. В своих воспоминаниях «Золотой век русской семьи» он писал:После смерти своего мужа и моих родителей она взяла меня к себе, и за 9 лет, проведённых в её доме, я многим обязан её памяти

Окончил Поливановскую гимназию (1889) и юридический факультет Московского университета с дипломом 1-й степени (1893). Воинскую повинность отбывал рядовым 3-го эскадрона Кавалергардского полка, в 1894 году вышел в запас в чине прапорщика.

В 1895—1896 годах состоял кандидатом к земским начальникам при Рузском уездном съезде. Избирался предводителем дворянства Богородского (1896—1908) и Рузского (1908—1914) уездов, гласным Московского губернского земского собрания, состоял председателем экономического совета Московского губернского земства. С 1899 года состоял товарищем управляющего, а с 1901 — управляющим Дворянским земельным и Крестьянским поземельным банками. В 1905—1908 годах служил чиновником особых поручений Министерства финансов.

Был пожалован придворными званиями камер-юнкера (1895), «в должности церемониймейстера» (1899) и «в должности егермейстера» (1907), чинами церемониймейстера (1900) и действительного статского советника (1913).

В 1912 году был избран членом Государственной думы от Московской губернии. Входил во фракцию центра, был товарищем председателя фракции. Состоял докладчиком и председателем сельскохозяйственной комиссии, а также членом комиссий: по делам православной церкви, по местному самоуправлению, о праздновании 300-летия дома Романовых и распорядительной.

26 июля 1914 года выступал на заседании Думы, созванном после объявления Первой мировой войны, от имени фракции центра заявил:

— Г.г. члены Гос. Думы, избранники земли русской, братья. Бывают минуты в жизни народной, когда все мысли, все чувство, весь порыв народный должен выразиться в одном кличе. Пусть будет этот клич: Бог, Царь, народ и наша победа над врагом. (Аплодисменты).

С 30 октября 1914 года находился в действующей армии, служил прапорщиком 11-го гусарского Изюмского полка. Позднее был уволен от службы для возвращения к думской деятельности. 8 февраля 1915 года сложил полномочия члена ГД в связи с назначением товарищем Главноуправляющего землеустройством и земледелием А. В. Кривошеина. Занимал должность до 25 сентября того же года, после чего состоял причисленным к ГУЗиЗ.

После Октябрьской революции участвовал в Белом движении, служил в Добровольческой армии и ВСЮР. В рядах Добровольческой армии служили также и трое его сыновей, младший из которых был убит в 1920 году. Осенью 1920 эвакуирован в Константинополь.

В эмиграции в Югославии. Состоял товарищем председателя местного Русского парламентского комитета, 2-м товарищем председателя Русского совета при бароне Врангеле, а также товарищем председателя Союза спасения Родины. Умер в 1923 году в Панчеве.

Семья 

Жена (с 1894 года) — графиня Мария Илларионовна Воронцова-Дашкова (06.09.1871, Мерано—1927), крестница императрицы Марии Фёдоровны, фрейлина двора, дочь Кавказского наместника графа Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова и его супруги Елизаветы Андреевны. Во время первой мировой войны была сестрой милосердия. В эмиграции жила в Париже, где состояла членом Сестричества при Свято-Александро-Невском соборе. Похоронена на кладбище Батиньоль в Париже, позже её прах был перезахоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. В браке родились:
 Роман (1895 — 27.11.1971, кладбище Руквуд Сидней), в Первую мировую войну — вольноопределяющийся Кавалергардского полка, участник похода в Восточную Пруссию, кавалер Георгиевского креста, поручик. В Гражданскую войну служил в Кавалергардском дивизионе, штабс-ротмистр (1920). В эмиграции в Югославии, Франции, затем в Австралии. Женат на графине Ирине Дмитриевне Толстой (1897—1940), дочери графа Д. И. Толстого.
 Варвара (1897—1976) — с 1925 года супруга Николая Михайловича Котляревского (1890—1966).
 Владимир (22.01.1898—1973), в Первую мировую войну — вольноопределяющийся Кавалергардского полка, участник Гражданской войны в рядах Добровольческой армии, служил в Сводно-гвардейском эскадроне, поручик. Ранен под Благодатным (1919) и в боях за Перекоп (3 апреля 1920). В эмиграции во Франции. Женат на графине Вере Петровне Стенбок (1901—1995).
 Илларион (12.08.1902—1920), портупей-юнкер Константиновского военного училища, участник Гражданской войны, погиб в бою на Перекопском перешейке.
 Елизавета (19.09.1904—1979) — с 1926 года супруга светлейшего князя Владимира Дмитриевича Голицына (1902—1990), сына Д. Б. Голицына.

Награды 
 Орден Святого Владимира 4-й ст. (1903) с мечами и бантом (1915);
 Орден Святой Анны 2-й ст. (1909).
 Медаль «В память коронации императора Александра III» (1883);
 Медаль «В память 100-летия Отечественной войны 1812 г.»;
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых»;
 Знак отличия «за труды по землеустройству».

Иностранные:
 французский орден Почётного легиона, офицерский крест.

Примечания

Источники 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — : РОССПЭН, 2008.
 Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917—1997 в 6 томах. — Т. 4. — : «Пашков дом», 1999. — ISBN 5-7510-0169-9. — С. 676—677.
 

Владимир Владимирович
Выпускники Поливановской гимназии
Выпускники юридического факультета Императорского Московского университета
Кавалергарды
Богородские уездные предводители дворянства
Рузские уездные предводители дворянства
Банкиры Российской империи
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Добровольческая армия
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Камер-юнкеры (почётное звание Российской империи)
Обладатели звания «в должности церемониймейстера»
Обладатели звания «в должности егермейстера»
Церемониймейстеры (Российская империя)
Действительные статские советники
Персоналии:Вооружённые силы Юга России